Le district de Shuangqiao (双桥) est une subdivision administrative de la province du Hebei en Chine ;
 Le district de Shuangqiao (双桥) est une subdivision de la municipalité de Chongqing en Chine.

Homonymie de toponyme